Ги Мэресс (, , Ла-Капель, Эна — , трасса Монлери (трасса), Франция) — французский автогонщик, участник чемпионата мира Формулы-1 в  и  гг.

Результаты в Формуле-1 

|-
!
| Guy Mairesse
! Talbot LagoT26C
! Talbot4,5 L6
! 

|

|-
!
| Guy Mairesse
! Talbot LagoT26C
! Talbot4,5 L6
! 

|}

Результаты в 24 часах Ле-Мана

Ссылки 
 

Родившиеся в 1910 году
Умершие в 1954 году
Автогонщики Франции
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции
Пилоты Формулы-1 из Франции
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Talbot-Lago
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Руководители команд Формулы-1
Гонщики, погибшие во время заездов